Název Ostašov má více sídel:
 Ostašov – obec v okrese Třebíč
 Ostašov (Staňkovice) – část obce Staňkovice v okrese Kutná Hora
 Ostašov (Liberec) (Liberec XX-Ostašov) – část města Liberec v okrese Liberec

Externí odkazy